Лукьяновка () — село в Каховском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 45 человек. Почтовый индекс — 74802. Телефонный код — 5536. Код КОАТУУ — 6523580503.

Местный совет 
74820, Херсонская обл., Каховский р-н, с. Василевка, ул. Карла Маркса, 36

Ссылки 
 Лукьяновка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Каховского района